Tollsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tollsjön, Västergötland, sjö i Alingsås kommun, 
Tollsjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (1,09 km²)

Se även
Tolsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn